Ruta 232 o Carretera 232 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 232.

España 
 LE-232.
 N-232.

Carreteras por número